Příjmení Ceplecha nese více různých osobností:

 Bohuslav Ceplecha (1977–2012) – český navigátor v rallye
 Bohumil Ceplecha – český výtvarník a ilustrátor
 Zdeněk Ceplecha (1929–2009) – český astronom

další význam
(2198) Ceplecha – planetka objevená na Harvardově observatoři